Лагув () — одноимённые польские гмины (волости):
 Лагув (Келецкий повят) — в Келецком повяте, Свентокшиского воеводства.
 Лагув (гмина, Свебодзинский повят) — в Свебодзинском повяте, Любушского воеводства.

Населённые пункты 

 Лагув — село в Польше, административный центр Лагувской гмины Свебодзинского повятa.
 Лагув — село в Польше (с 1253 по 1869 гг. имел статус города), административный центр Лагувской гмины Келецкого повятa, Свентокшиское воеводство.